Anatomia
 Cap en sentit figurat cervell
 Cap humà
 Cap (anatomia) en un animal part anterior del cos que conté la boca, el cervell i diversos òrgans sensorials 
 Cap (artròpodes), tagma més anterior del cos dels artròpodes 

Acrònims 
 CAP o Certificat d'Aptitud Pedagògica, títol espanyol que permet exercir com a professor a l'educació secundària 
 CAP o centre d'atenció primària, lloc on la població és atesa en un primer nivell assistencial
 Teorema CAP, de l'anglès consistency, availability, partition tolerance, teorema informàtic

Geografia
 Cap, punta de terra que s'endinsa al mar 
 Regió del Cap, regió de Sud-àfrica

Parts
 Cap: l'extrem superior del mànec d'un cordòfon o capçal d'un aeròfon
 Cap sinònim de cabota, part superior d'un clau, cargol o eina
 Cap, en heràldica, la part superior de l'escut d'armes

Persones
 Cap jeràrquic, superior en una jerarquia
 Cap d'estat, individu que representa l'autoritat suprema d'un estat
 Cap de turc, persona a qui s'atribueix la culpa d'alguna cosa que no ha fet